Александр Топчиев:
 Топчиев, Александр Васильевич (1907—1962) — специалист в области органической химии, академик АН СССР, главный учёный секретарь Президиума АН СССР.
 Топчиев, Александр Григорьевич (род. 1939) — географ, экономгеограф, доктор географических наук, профессор.